12. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 12. Armee (Russisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Russischen Armee im Ersten Weltkrieg
 12. Britische Armee, Verband im Zweiten Weltkrieg
 12. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 12. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband im Zweiten Weltkrieg
 12. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 12ª Armata, italienisch-französische Armee im Ersten Weltkrieg